Телетекст () — сетевая служба телевизионной сети, обеспечивающая передачу текста и простых изображений.
Телетекст работает в режиме широковещания и предназначен для приёма информации телевизорами, оснащёнными специальными декодерами. Обычно посредством телетекста передаются различные новости, прогноз погоды, программы телевизионных передач и другая подобная информация. Также с помощью телетекста могут передаваться субтитры (обычно на странице 888).

История 
Система разработана в Великобритании в 1970-х годах.

Первая в мире служба телетекста Ceefax была создана в 1974 году. На «Би-би-си» искали способ транслировать в эфир субтитры и обнаружили, что в незанятых телевизионных строках можно уместить целые страницы текста и несложные картинки. В результате Ceefax стал использоваться для передачи новостных сводок, котировок акций, результатов спортивных матчей и прогнозов погоды.

По данным BBC News, пик аудитории Ceefax пришелся на 1990-е годы. Тогда службой еженедельно пользовались до 20 миллионов человек. Популярности сервису добавило то, что в 1994 году посредством Ceefax передавались имена победителей Национальной лотереи Великобритании.

Как служба, ориентированная на массового пользователя, телетекст появился на российских каналах в середине 1990-х годов. Первоначально использовался на 31 канале внутри самой сетки вещания. В настоящее время телетекст есть на каналах «Первый канал», НТВ, «Пятый канал», «ТВ Центр». Также телетекст присутствует на каналах «Россия-1», «Матч ТВ», «Россия-К», «Карусель», «РЕН ТВ», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда» и ТНТ.
С ноября 2020 года «Первый канал» прекратил трансляцию телетекста, остались только субтитры. Ранее телетекст также использовался на каналах «MTV Россия», «Евроспорт», МТК, «Российские университеты», ТВ-6.

Перспективы 
22 октября 2012 года Би-би-си отключила Ceefax. Появилось сообщение, что Ceefax в связи с закрытием создала графический «прощальный экран». Ceefax передала в эфир картинку с надписью «1974—2012. Спасибо, что смотрели нас».

Технология 
Передача сигналов телетекста осуществляется на задней «полке» кадрового импульса гашения, в строках, не содержащих изображения. За одну секунду передаётся 7175 бит информации. Информация организована в виде полноэкранных текстовых страниц, передаваемых поочерёдно. Когда пользователь запрашивает страницу с нужным номером, декодер просто ждёт передачи этой страницы и отображает её на экране, поэтому ожидание нужной страницы может занимать до 30 секунд (в зависимости от количества транслируемых страниц). Современные декодеры имеют большой объём памяти и могут хранить до нескольких тысяч страниц, что позволяет сразу загружать все передаваемые страницы, и быстро отображать запрошенную пользователем страницу из буфера, уменьшая время ожидания.

Оригинальный стандарт позволял отображать текстовые страницы 40×24 моноширинных символов. В 1976 году стандарт был обновлён — был улучшен общий вид страниц и добавлена возможность назначения каждому символу одного из 8 цветов.

В системе SECAM в конце кадрового импульса гашения передаются 9 импульсов цветовой синхронизации, предназначенные для совместимости со старыми цветными телевизорами. Это уменьшает временной интервал для передачи сигналов телетекста и увеличивает время, необходимое для приёма страницы. Поэтому в системе PAL страницы телетекста загружаются быстрее, чем в системе SECAM.

Примечания

См. также 
 Субтитры
 Цифровое радио
 RDS
 Видеотекс
 Телидон

Технологии телевидения
Информационные технологии
Субтитры